Le tournoi de tennis de Stockholm est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Betty Stöve.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betty Stöve et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stockholm
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Stockholm